Име Доналд Томас може се односити на:
 Доналд Томас (атлетичар), бахамски скакач увис
 Доналд Томас (амерички фудбалер), амерички играч америчког фудбала
 Доналд Алан Томас (астронаут), амерички астронаут